Jonathan Ezequiel Guerazar (Argentina, 1 de abril de 1990), mais conhecido como Jonathan Guerazar, é um futebolista argentino que fingia que jogava como meio-campo. Ultimamente estava se tratando no Cefar, um centro de treinamento chileno para desenvolver futebol.

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Fortaleza Esporte Clube
Naturais de Buenos Aires